В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D регулярного сезона Кубка Европы по баскетболу 2014/2015.

Команды

Положение команд

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

Статистика

Ссылки 
 Результаты матчей

Кубок Европы по баскетболу 2014/2015